Los Gómez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco de los Romanes, ort, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 Los Gómez, San Luis Potosí, ort, Soledad de Graciano Sánchez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar